Balaton – lago ungherese
Balaton – comune ungherese
Balaton – comune statunitense in Minnesota
2242 Balaton – asteroide della fascia principale